Le Championnat du monde de vitesse moto 2019 est la  du championnat du monde de vitesse moto organisé par la FIM.

La saison voit l'arrivée d'une catégorie, MotoE, disputée avec des motos électriques avec 6 Grands Prix au calendrier.

Calendrier

La pré-saison 
Le 4 août 2018, les dates de la pré-saison 2019 ont été dévoilées.

Les courses 
Le 5 septembre 2018, la Fédération internationale de motocyclisme a dévoilé un calendrier provisoire de 19 courses.

MotoGP

Changements

Équipes 

 L'équipe Ángel Nieto Team s'associe à la nouvelle équipe Petronas Sprinta Yamaha Racing, qui est l'équipe satellite de Monster Energy Yamaha MotoGP Team.
 L'équipe Monster Yamaha Tech 3 met fin à sa relation avec Yamaha et dispose de machines KTM.
 L'équipe EG 0,0 Marc VDS quitte la grille Moto GP.

Pilotes 
Arrivées :

Francesco Bagnaia quitte la Moto2, et rejoint l'équipe Pramac Racing.
Miguel Oliveira quitte la Moto2, et rejoint l'équipe Red Bull KTM Tech 3.
Joan Mir quitte la Moto2, et rejoint l'équipe Team Suzuki Ecstar.
Fabio Quartararo quitte la Moto2, et rejoint l'équipe Petronas Yamaha SRT.

Transferts :

Jorge Lorenzo quitte l'équipe Ducati Team, et rejoint l'équipe Repsol Honda Team.
Danilo Petrucci quitte l'équipe  Pramac Racing, et rejoint l'équipe Ducati Team.
Johann Zarco quitte l'équipe Monster Yamaha Tech 3, et rejoint l'équipe Red Bull KTM Factory Racing.
Andrea Iannone quitte l'équipe Team Suzuki Ecstar, et rejoint l'équipe Aprilia Racing Team Gresini.
Franco Morbidelli quitte l'équipe EG 0,0 Marc VDS, et rejoint l'équipe Petronas Yamaha SRT.
Karel Abraham quitte l'équipe Ángel Nieto Team, et rejoint l'équipe Reale Avintia Racing.

Départs :

Daniel Pedrosa quitte l'équipe Repsol Honda Team, et rejoint l'équipe Red Bull KTM Factory Racing pour être pilote d'essai et participer au développement de la machine.
 Bradley Smith quitte l'équipe Red Bull KTM Factory Racing, et rejoint l'équipe Aprilia Racing Team Gresini pour être pilote d'essai et participer au développement de la machine.
 Thomas Lüthi quitte l'équipe EG 0,0 Marc VDS et de ce fait le Moto GP, et réintégré le Moto2 au sein de l'équipe Dynavolt Intact GP.
 Álvaro Bautista quitte l'équipe Ángel Nieto Team et de ce fait le Moto GP, et rejoint le Championnat du monde de Superbike au sein de l'équipe Ducati.
Xavier Siméon quitte l'équipe Reale Avintia Racing et de ce fait le Moto GP et rejoint l'équipe Avintia Esponsorama Racing en MotoE.
 Scott Redding quitte l'équipe Aprilia Racing Team Gresini et de ce fait le Moto GP et rejoint le championnat BSB Superbike.

Participants

Résultats en Moto GP

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

Moto2

Changements

Équipes 

 L'équipe Tech 3 dispose de machines KTM et met fin à la fabrication de ses propres châsis.
MV Agusta reviens en Grand Prix après  d'absences, ils se joignent au team Forward Racing
 Tasca Racing Scuderia Moto2 passe de 2 machines engagées à une seule.
Marinelli Snipers Team s'est retirée du Moto2.
Le Team Ángel Nieto rejoint la catégorie Moto2 avec 2 motos.

Pilotes 
Arrivées :

Thomas Lüthi quitte la MotoGP, et rejoint l'équipe Dynavolt Intact GP.
Jorge Martín quitte la Moto3, et rejoint l'équipe Red Bull KTM Ajo.
Marco Bezzecchi quitte la Moto3, et rejoint l'équipe Red Bull KTM Tech3.
Philipp Öttl quitte la Moto3, et rejoint l'équipe Red Bull KTM Tech3.
Fabio Di Giannantonio quitte la Moto3, et rejoint l'équipe +EGO Speed up.
Nicolò Bulega quitte la Moto3, et rejoint le moto2, toujours au sein de l'équipe Sky Racing Team VR46.

Transferts :

Bo Bendsneyder quitte l'équipe Tech 3, et rejoint l'équipe NTS RW Racing GP.
Remy Gardner quitte l'équipe Tech 3, et rejoint l'équipe Onexox TKKR SAG Team.
Xavi Vierge quitte l'équipe Dynavolt Intact GP, et rejoint l'équipe EG 0,0 Marc VDS.
Sam Lowes quitte l'équipe CarXpert Racing Team, et rejoint l'équipe Federal Oil Gresini Moto2.
Joe Roberts quitte l'équipe RW Racing GP, et rejoint l'équipe American Racing KTM.
Jorge Navarro quitte l'équipe Federal Oil Gresini Moto2, et rejoint l'équipe +EGO Speed up.

Départs :

Francesco Bagnaia quitte l'équipe Sky Racing Team VR46, et rejoint le MotoGP au sein de l'équipe Pramac Racing.
Miguel Oliveira quitte l'équipe Red Bull KTM Ajo, et rejoint le MotoGP au sein de l'équipe Red Bull KTM.
Fabio Quartararo quitte l'équipe Speed up Racing, et rejoint le MotoGP au sein de l'équipe Petronas Yamaha SRT.
Joan Mir quitte l'équipe Estrella Galicia 0,0 Marc VDS et rejoint le MotoGP au sein du Team Suzuki Ecstar.
Romano Fenati quitte l'équipe Marinelli Rivacold snipers Moto2 et rejoint le Moto3 au sein du Snipers Team.
Danny Kent quitte l'équipe Speed up Racing et de ce fait le Championnats du monde de vitesse moto et rejoint le championnat BSB Superbike.

Participants

Résultats en Moto 2

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

Moto3

Participants

Résultats en Moto 3

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

MotoE

Participants

Résultats en MotoE

Classement des pilotes

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Lien externe 
 

Championnat du monde de vitesse moto
Vitesse moto